Le mot papou désigne :
 les populations autochtones de la Nouvelle-Guinée, voir Papous.
 un ensemble de famille de langues et d'isolats (groupe polyphylétique de langues qui ne sont ni austronésiennes ni aborigènes d'Australie) parlées par ces populations, voir langues papoues.
 Papou, sorte de manchot.
 mot gitan voulant dire grand-père

Voir aussi 
Langelot chez les Pa-pous
Des Papous dans la tête